Bagaré peut désigner :

Toponymie
 Bagaré, une commune rurale et le chef-lieu du département de Bagaré au Burkina Faso.
 Bagaré, une ville du Togo.

Homonymie de toponyme